Cortivo ima više značenja:
 Cortivo, Sondrio
 Cortivo, Verona
 Cortivo, Vicenza